Габор Харшпатакі  — угорський каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор Олімпійських ігор 2020 року, призер Європейський ігор та чемпіонатів Європи.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Габор Харшпатакі  на сайті World Karate Federation.

Угорські каратисти
Угорські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020